Řád sv. Štěpána, papeže a mučedníka – založil Cosimem di Medici roku 1561
 Královský uherský řád sv. Štěpána – založila 6. května 1764 královna Marie Terezie
 Řád sv. Štěpána Uherského – znám jako štěpánité nebo také štefanité

Reference